Па́вел Никола́евич Орле́нев (настоящая фамилия — Орлов; , Москва, Российская империя — 31 августа 1932, Москва, СССР) — русский актёр, народный артист Республики (1926).

Биография 
Павел Николаевич Орлов родился в семье московского купца Николая Тихоновича Орлова. Учился во 2-й московской гимназии. В декабре 1881 года втайне от родителей, которые не одобряли его увлечения театром — хотя отец был увлечён театром и даже был членом артистического кружка — сыграл свою первую роль: брата невесты в драматическом представлении «Русская свадьба в исходе XVI века» П. П. Сухонина. Из гимназии он был вскоре исключён и в 1885 году поступил в драматическую школу театрального училища при московском Малом театре, где преподавали И. А. Правдин и Г. Н. Федотова. В 1886 году впервые выступил на сцене Малого театра в роли Капитоши в пьесе «Наш друг Неклюжев» А. И. Пальма.

Летом театральная школа, после смерти А. Н. Островского, закрылась, но Павлу Орлову удалось устроиться в театр в Вологду. С 1886 по 1891 год он играл в провинциальных театрах (Вологды, Риги, Нижнего Новгорода, Вильно, Минска, Ростова-на-Дону), в 1893—1895 — в московском Театре Корша, в 1895—1900 годах — по приглашению А. Суворина в Театре Литературно-художественного общества в Петербурге (Петербургском малом театре). Начинал с водевильных и характерных ролей, амплуа комического простака. Трагедийное дарование Орленева раскрыла сыгранная в 1898 году роль царя Фёдора Иоанновича (это было первое исполнение роли на сцене) в пьесе «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого: актёр создал образ честного человека, который не может ни смириться с условиями жизни, ни преодолеть их.

Царь Фёдор Иоаннович и многие другие образы, созданные Орленевым (Раскольников, Дмитрий Карамазов, Освальд), вошли в историю русского театра. Орленев стал в сущности родоначальником амплуа «неврастеников» в русском театре. Его актёрская манера была основана на обостренных личных переживаниях, психологическом натурализме, подчеркнутом трагизме, двойственности. Трагедию Раскольникова актёр увидел в том, что «параллельно с крахом идеи Раскольникова, униженного бессмыслицей своей дерзкости, происходит его нравственный рост». Дмитрий Карамазов в его трактовке представал человеком раздираемым страстями: «Нервное подвижное лицо, слегка тронутое гримом, выражало усталость, разочарованность и только изредка сменялось выражением какой-то бесшабашной удали. Голос несколько сипловатый, с кое-где выскакивающими истерическими нотами, дополнял картину душевного разлада, который шел внутри Мити»

Сочетанием бунта и смятения привлекла его и роль Сольнеса в драме Г. Ибсена «Строитель Сольнес». «Он не соглашался с современной критикой, называвшей этого „ибсеновского эгоиста“ великим дерзателем. Несомненно, что Сольнес как личность подымается над средним уровнем, но как далек он от брандтовского титанизма».

В 1900 году Орленев внезапно покинул труппу Суворинского театра; гастролировал с антрепризами в разных городах России.

Орленев возглавил собственную труппу, гастролировал по России и Европе (Германии, Великобритании, Швеции, Норвегии), а также США. В 1906 году он построил крестьянский театр в Сызранском уезде, организует здесь и позднее в Голицыно под Москвой бесплатные спектакли для крестьян.

В 1913—1915 годах снимался в кино.

Орленев оставил мемуары «Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанные им самим» (первое издание — 1931 год).

Павел Орленев умер 31 августа 1932 года в Москве.

Признание и награды 
 1926 — Народный артист Республики

Творчество

Роли в театре 

 1886 — «Наш друг Неклюжев» А. И. Пальма — Капитоша
 1888 — «С места в карьер» Д. А. Мансфельда — Сапожный подмастерье
 1891 — «Школьная пара» Е. М. Бабецкого — Степан
 1896 — «Невпопад» А. Людвигова-Маевского — Фёдор Слёзкин
 «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого — Вово
 «Сверчок» М. де Вальдене и А. Кейзера — Дидье
 «Лес» А. Н. Островского — Теренька
 1896 — «Трильби» Г. Ге — Жакко
 1898 — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — царь Фёдор Иоаннович
 «Преступление и наказание» по Ф. М. Достоевскому — Раскольников
 «Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому — Дмитрий Карамазов
 «Привидения» Г. Ибсена — Освальд
 «Тётка Чарлея» Б. Томаса — Лорд Френкерт Баверлей
 «Строитель Сольнес» Г. Ибсена — Сольнес
 1927 — «Бетховен» М. Я. Жижмора — Бетховен
 «Лорензаччо» А. Мюссе — Лорензаччо
 «Микаэль Крамер» Г. Гауптмана — Арнольд
 «Бранд» Г. Ибсена — Бранд
 «На дне» М. Горького — Актёр
 «Макбет» У. Шекспира — Макбет
 «Царь Дмитрий Самозванец» А. С. Суворина — Дмитрий
 «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого — Фёдор
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Хлестаков
 «Гамлет» У. Шекспира — Гамлет
 «Отцы и дети» по И. С. Тургеневу — Аркадий
 «Орленок» Э. Ростана — Герцог Рейхштадский
 «Павел I» Д. Мережковского — Павел I
 «Евреи» Е. Н. Чирикова — Нахман
 «Горе-злосчастье» В. А. Крылова — Рожнов

Фильмография 
 1913 — Преступление и наказание — Раскольников
 1914 — Царь Фёдор Иоаннович — царь Фёдор Иоаннович
 1915 — Привидения — Освальд
 1915 — Бранд — Бранд

Произведения 
 Орленев П. Н. Жизнь и творчество русского актера П. Н. Орленева, написанные им самим. — М. — Л.: Искусство, 1961. — 344 с. (впервые: отдельные главы — в ж. «Советский театр» (1930, № 11—12) и книга — М.-Л.: «Academia», 1931)

Комментарии

Примечания

Литература 
 Бруштейн А. Я. Страницы прошлого. — М., 1952
 Кугель A. P. П. Н. Орленев. — М.; Л., 1928
 Марков П. А. Орленев // Марков П. О театре. — Т. 2. — М., 1974
 Марков П. А. Театральные портреты: Сб. ст. — М.; Л., 1939
 Мацкин А. Орленев. — М., 1977
 Родина Т. М. П. Н. Орленев. — М.; Л., 1948

Ссылки 
 
 
 «Блистательный убийца». «Наша газета» (Даугавпилс)

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Народные артисты Республики
Похороненные на Новодевичьем кладбище